Aracaju (Aussprache []), amtlich , ist die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Sergipe. Sie liegt an der Mündung des Rio Sergipe in den Atlantischen Ozean, etwa 350 Kilometer nördlich von Salvador da Bahia. Sie hatte 2010 rund 571.000 Einwohner, die Bevölkerung wurde 2021 auf 672.614 Personen geschätzt, die Aracajuanoer genannt werden und auf einer Gemeindefläche von rund 182,2 km² leben. Sie stellt damit etwa ein Viertel der Bevölkerung des Bundesstaates.

Der Name der Stadt ist aus „Ara“ (eine Papageienart) und „Cajú“ (eine Frucht) zusammengesetzt.

Geschichte 
Die Stadt wurde 1855 zur Zeit des Kaiserreich Brasiliens gegründet und geplant angelegt, um die Hauptstadt der damaligen Provinz Sergipe von São Cristóvão in eine neue Stadt mit besseren Entwicklungsbedingungen verlegen zu können.

1910 wurde Aracaju Sitz des römisch-katholischen Erzbistums Aracaju.

Politik 
Stadtpräfekt (Bürgermeister) von Aracaju für die Wahlperiode 2017–2020 ist Edvaldo Nogueira des Partido Comunista do Brasil (PCdoB), der dieses Amt, unterbrochen von João Alves Filho, bereits von 2006 bis 2012 ausübte. Bei der Kommunalwahl 2020 wurde er für die Amtszeit von 2021 bis 2024 wiedergewählt, diesmal als Mitglied des Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Stadtgliederung 
Aracaju besteht aus einem einzigen gleichnamigen Gesamtdistrikt, der sich in 39 Bairros (benannte Stadtviertel) gliedert:

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 
 Jackson de Figueiredo (1891–1928), Rechtsanwalt, Intellektueller und Publizist
 Luiz Americano (1900–1960), Klarinettist, Saxophonist und Komponist
 Luciano José Cabral Duarte (1925–2018), römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Aracajú
 Clodoaldo Tavares de Santana (* 1949), Fußballspieler
 Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida (* 1959), römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in São Salvador da Bahia
 Gregório Paixão Neto (* 1964), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Petrópolis
 Valdemir Vicente Andrade Santos (* 1973), römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Fortaleza
 Fábio Mitidieri (* 1977), Politiker
 Tainá Silva Bigi (* 1995), Beachvolleyballspielerin
 Marcelo Ryan (* 2002), Fußballspieler

Weblinks 

 Website der Stadtpräfektur, Prefeitura Municipal (brasilianisches Portugiesisch)
 Website des Stadtrats, Câmara Municipal (brasilianisches Portugiesisch)

Einzelnachweise 

 
Ort in Sergipe
Município in Sergipe
Hauptstadt eines brasilianischen Bundesstaates
Planstadt
Gegründet 1855
Ort mit Seehafen
Kofferwort